Интернациональный легион территориальной обороны Украины () — , созданное правительством Украины  в составе территориальной обороны ВСУ по просьбе президента Владимира Зеленского в феврале 2022 года, для отражения российского вторжения. Это один из нескольких украинских добровольческих батальонов, сформированных с 2014 года. В легион привлекают добровольцев-иностранцев.

Состав 
По сообщению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по состоянию на 6 марта, в интернациональный легион поступают добровольцы из 52 стран, а общая численность составляет 20000 человек. Бразильский инструктор по стрельбе Тиагу Росси, служивший в легионе, отмечал, что здесь присутствуют добровольцы из «Франции, из всех уголков Европы, есть из Южной Кореи, из Чили, США, Канады».

Одна из основных баз расположения бойцов интернационального легиона располагалась на территории Яворовского полигона. Начальник управления международной технической помощи и международного сотрудничества Львовской областной государственной администрации Роман Шепеляк в беседе с корреспондентом Reuters Эндрю Маршаллом сообщил, что полигон выполняет важнейшую задачу по сбору иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне Украины, поскольку «они все съезжаются в Яворове, а оттуда распределяются по местам несения службы». По словам Шепеляка они приезжают из многих стран, включая Великобританию, Нидерланды и Польшу. При этом некоторые рассказали Маршаллу, что приезжают воевать на стороне Украины против России поодиночке, а не под флагами своих стран. Американский журналист Сет Харп решил выяснить, кто и как будет воевать в новом формировании, но не нашёл единого подразделения иностранцев.

Составными частями легиона себя считают:
  ОБОН ВС ЧРИ.
  Батальон имени Хамзата Гелаева.
  Батальон имени Джохара Дудаева.
  Полк имени Кастуся Калиновского.
  Грузинский национальный легион.
  Легион «Свобода России». 
  Русский добровольческий корпус. Подразделение, состоящее из этнически русских эмигрантов.
  , объединяющий около 550 представителей украинской диаспоры в Канаде.
  , состоящая из канадских отставных военных.

Потери 
Из открытых источников известно о некоторых потерях среди иностранных граждан:

См. также 
 Силы территориальной обороны Вооружённых сил Украины

Примечания

Ссылки 
 
 Армия призраков. Американский репортер отправился на поиски украинского Иностранного легиона — и нашел иностранцев, но не легион

Воинские формирования по алфавиту
Вооружённые силы Украины
Воинские части и формирования, созданные в 2022 году
Воинские формирования, участвовавшие в обороне Украины от вторжения России (2022)
Страны — члены НАТО и российско-украинская война